Список включает в себя все димы Греции (общины или муниципалитеты;  [ди́мос]), учреждённые в рамках Программы Калликратиса по состоянию на 1 января 2011 года. Их количество составляет 325.

См. также 
 Административное деление Греции
 Периферии Греции
 Общины Греции

Примечания

Ссылки 
 Draft of law for Kallikratis-Law 2010-05-21
 Greek law publication Nr. 1292 from 11 August 2010 (PDF 555 KB)

Димы Греции
География Греции